Fuzz peut faire référence à :

Musique 
Fuzz (effet audio) ;
Buzz Fuzz (né en 1969), DJ et producteur néerlandais de musiques électroniques hardcore et gabber ;
Demon Fuzz, groupe d'afro-rock anglais des années 1970.
Fuzz, groupe de rock californien formé en 2011 ;
Fuzz, le premier album de ce groupe, sorti en 2013.

Cinéma 
Fuzz, film diffusé également sous le titre Les Poulets ;
Hot Fuzz, film britannique d’Edgar Wright sorti en 2007.